Bathurst Island ist der Name folgender Inseln:

 Bathurst Island (Kanada)
 Bathurst Island (Australien)